Tenisowy turniej WTA Sony Ericsson Open (Miami Masters) 2009 odbył się w dniach 25 marca – 5 kwietnia w amerykańskim Miami na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 4 500 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

2009 w tenisie ziemnym
2009